Staro Selo – wieś w Czarnogórze, w gminie Nikšić
 Staro Selo – wieś w Serbii, w gminie Jagodina
 Staro Selo – wieś w Serbii, w gminie Prokuplje
 Staro Selo – wieś w Serbii, w Velika Plana

Zobacz też 
 Staro seło
 Staro Seło